Hans Kratzert ist der Name folgender Personen:

* Hans Kratzert (General) (1883–1958), deutscher Generalleutnant
 Hans Kratzert (Regisseur) (* 1940), deutscher Regisseur und Drehbuchautor